La Nef est le nom de :
 La Nef, société financière sous forme coopérative ;
 La Nef, lieu culturel situé à Angoulême et consacré aux musiques actuelles ;
 La Nef, lieu culturel situé à Saint-Dié-des-Vosges ; 
 La Nef, mensuel catholique traditionaliste français créé en 1990 ;
 La Nouvelle Équipe française, ou « La NEF », ancienne revue littéraire créée à Alger et transférée à Paris (1944-1981) 
 La Nef, tricycle motorisée française (1898-1914) produit par Lacroix et de Laville à Agen